Zentralbahn bzw. Centralbahn bezeichnet folgende Eisenbahnen und Bahngesellschaften:

 Zentralbahn, eine Eisenbahngesellschaft in der Schweiz

 die Ostafrikanische Zentralbahn, die heutige Tanganjikabahn, vom Deutschen Reich in Deutsch-Ostafrika zwischen 1904 und 1914 erbaut
 die Zentralbahn (Württemberg), die Bahnstrecke Esslingen–Stuttgart–Ludwigsburg in Württemberg
 Mährisch-Schlesische Centralbahn, eine Eisenbahngesellschaft in Österreich
 Pommersche Centralbahn, eine ehemalige Eisenbahngesellschaft in Pommern
 Schweizerische Centralbahn, eine ehemalige Eisenbahngesellschaft in der Schweiz
 Centralbahn AG, privates Eisenbahnunternehmen in der Schweiz (Sonderzugfahrten)
 die Peruanische Zentralbahn
 die Hamburg-Altonaer Centralbahn-Gesellschaft, eine ehemalige Straßenbahn-Gesellschaft in Hamburg

Im englischsprachigen Raum führen unter anderem folgende Bahngesellschaften einen entsprechenden Namen:

 Grand Central Railway, eine Eisenbahngesellschaft in Großbritannien
 Central Railway of New Brunswick, eine ehemalige Eisenbahngesellschaft in Kanada
 Central Pacific Railroad, eine Bahngesellschaft in den Vereinigten Staaten
 Illinois Central Railroad, eine Bahngesellschaft in den Vereinigten Staaten
 New York Central Railroad, eine Bahngesellschaft in den Vereinigten Staaten
 Central Railroad of New Jersey, eine Bahngesellschaft in den Vereinigten Staaten
 Michigan Central Railroad, eine Bahngesellschaft in den Vereinigten Staaten

Im spanischsprachigen Raum verwendet man den entsprechenden Namen für:
 Ferrocarril Central Andino, eine Bahngesellschaft in Peru
 Projekt Ferrocarril Central, ein Verkehrsprojekt in Uruguay
 Compañía del Ferrocarril Central de Aragón, eine ehemalige spanische Bahngesellschaft